Варошиште може бити:

 Варошиште (Рогатица), насељено мјесто у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Варошиште (Жепче), насељено мјесто у општини Жепче, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ